Вампи́ры:

 Вампир — фантастическое существо, питающееся кровью.
 Вампиры — субкультура, представители которой в той или иной форме практикуют вампиризм.
 Вампиры — обиходное название летучих мышей подсемейства вампировых.
 Вампиры — вымышленные персонажи в комиксах Marvel Comics.

Фильмы:
 «Вампиры» — киносериал из 10 частей, 1915, Франция, реж. Луи Фейад.
 «Вампиры» — кинофильм, 1957, Италия, реж. Риккардо Фреда и Марио Бава.
 «Вампиры» — кинофильм, 1974, Великобритания, реж. Хосе Рамон Ларраз.
 «Вампиры» — кинофильм, 1998; США, Япония; реж. Джон Карпентер.
 «Вампиры 2: День мёртвых» — кинофильм, 2002, США, реж. Томми Ли Уоллес.
 «Вампиры 3: Пробуждение зла» — кинофильм, 2005, США, реж. Марти Уайз.

См. также 
 Вампир (значения)
 Вампиры в искусстве
 Вампиры в кинематографе
 Числа-вампиры